Osoby o tym nazwisku:
 Józef Goliński – polski inżynier mechanik
 Marian Goliński – polski polityk, samorządowiec, leśnik, poseł na Sejm RP
 Michał Goliński – polski piłkarz
 Stanisław Goliński – polski botanik
 Zdzisław Goliński – rzymskokatolicki duchowny